Osoby o tym nazwisku:
 Ihor Oszczypko – ukraiński piłkarz
 Nestor Oszczypko – polski geolog